

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Daniel Lundh, est un acteur suédois ;
 Charles Lundh, (1856–1908), peintre norvégien ;
 Patrik Lundh, (1988- ), joueur de hockey sur glace suédois.

Homonymie de patronyme